Stefanos Tsitsipas era il detentore del titolo e lo ha difeso superando in finale Félix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Daniil Medvedev (quarti di finale)
 Stefanos Tsitsipas (campione)
 David Goffin (secondo turno)
 Denis Shapovalov (quarti di finale)

 Karen Chačanov (primo turno)
 Benoît Paire (secondo turno)
 Félix Auger-Aliassime (finale)
 Hubert Hurkacz (secondo turno)

Wild card 

  Grégoire Barrère (primo turno)
  Antoine Hoang (primo turno)

 Harold Mayot (primo turno)

Qualificati 

  Jahor Herasimaŭ (quarti di finale)
  Norbert Gombos (primo turno)

 Dennis Novak (primo turno)
 Il'ja Ivaška (primo turno)

Lucky loser 
  Emil Ruusuvuori (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2020